Gerhard Schröder (ur. 1944) – niemiecki polityk SPD, w latach 1998–2005 kanclerz Republiki Federalnej Niemiec 
 Gerhard Schröder (polityk CDU) (1910–1989) – zachodnioniemiecki polityk, członek Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej
 Gerhard Schröder (związkowiec) (1914–2010) – niemiecki działacz związkowy